Visu steht für:
 Visu (Rapper) (* 1995), Schweizer Rapper
 Visu (Schauspieler) (* 1945), indischer Schauspieler und Regisseur
 eine Abkürzung von Visual Kei

Abkürzung